Гуржи-Мохк () — село в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Входит в состав Бенойского сельского поселения.

География 
Село расположено в верховьях одного из левых притоков реки Ямансу, в 17 км к юго-западу от районного центра — Ножай-Юрт и в 85 км к юго-востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Хочи-Ара, на северо-востоке — село Гендерген, на востоке — село Стерч-Керч, на юго-востоке — село Денги-Юрт, на юге — село Беной, на юго-западе — сёла Пачу и Оси-Юрт, и на северо-западе — село Энгеной.

История 
В 1840 году было разорено и разрушено вместе с аулами Зандак-Ара и Гендерген, генералом российской армии Александром Пулло, в ходе Второй карательной экспедиции для поддержания русского правления Кавказа.

Население

Образование 
 Гуржи-Мохкская муниципальная средняя общеобразовательная школа.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 Мы вместе! Село Гуржи-Мохк. Карта. Чеченская республика. Ножай-Юртовский район
 GeoNames координаты Gurzhi-Mokhk 43.00056 / 46.33806

Населённые пункты Ножай-Юртовского района